уезд расположен в префектуре Фукусима, Япония.

По оценкам на 1 апреля 2017 года, население составляет 18,980 человек, площадь 213.99 км², плотность 88.7 человек / км².

Посёлки и сёла 
 Синкамигото

Уезды префектуры Нагасаки